Chart angielski – angielska rasa psa z grupy chartów:
 greyhound
 whippet